«Монстр: История Джеффри Дамера» () — первый сезон американского сериала-антологии «Монстр» в жанре настоящего преступления, созданный Райаном Мерфи и Иэном Бреннаном. Премьера на платформе Netflix состоялась 21 сентября 2022 года. Мерфи также выступает в качестве шоураннера и является исполнительным продюсером вместе с Бреннаном.

Сериал «Дамер» рассказывает о жизни серийного убийцы Джеффри Дамера (Эван Питерс). Среди других главных героев — отец Дамера Лайонел (Ричард Дженкинс), мачеха Шэри (Молли Рингуолд), подозрительная соседка Гленда (Ниси Нэш) и бабушка Кэтрин (Майкл Лернд).

Фильм «Дамер» получил неоднозначные отзывы критиков, но имел коммерческий успех, заняв в первую неделю после выхода первое место на Netflix. Он стал вторым самым просматриваемым англоязычным сериалом на Netflix за всё время в течение 28 дней, и третьим сериалом Netflix, набравшим 1 миллиард просмотров за 60 дней. Сериал поднялся на первое место в стриминговом чарте Nielsen Топ-10 в первую неделю после выхода, а на второй неделе занял 7-е место в рейтинге Nielsen по количеству просмотров за одну неделю.

Сериал получил четыре номинации на 80-й церемонии вручения премий «Золотой глобус», в том числе в категории «Лучший мини-сериал или телефильм».

Сюжет 
Сериал рассказывает историю Джеффри Дамера, одного из самых известных серийных убийц в истории США. Он совершал убийства в период с 1978 по 1991 год в Бат Тауншип (Огайо), Вест Аллис (Висконсин) и Милуоки (Висконсин). В сериале показана жизнь Джеффри, начиная с детства и заканчивая вынесением обвинительного приговора и смерти. Авторы сериала также исследуют, как некомпетентность и безразличие полиции способствовали совершению преступлений.

В ролях

В главных ролях 
 Эван Питерс — Джеффри Дамер, серийный убийца.
 Ник А. Фишер — Джеффри Дамер в детстве.
 Ричард Дженкинс — Лайонел Дамер, отец Джеффри.
 Джош Браатен — Лайонел Дамер в молодости.
 Молли Рингуолд — Шери Дамер, вторая жена Лайонела и мачеха Джеффри.
 Ниси Нэш — Гленда Кливленд, соседка Джеффри.
 Майкл Лернед — Кэтрин Дамер, бабушка Джеффри по отцовской линии.

Второстепенные роли 
 Пенелопа Энн Миллер — Джойс Дамер (урожденная Флинт), мать Джеффри и первая жена Лайонела.
 Саванна Браун — Джойс Дамер в молодости.
 Диа Нэш — Сандра Смит, дочь Гленды.
 Найджел Гиббс — преподобный Джесси Джексон.
 Майкл Бич — детектив Дэннис Мёрфи, один из ведущих детективов по делу Дамера.
 Колби Френч — детектив Патрик Кеннеди, один из ведущих детективов по делу Дамера.
 Мэтью Алан — офицер Джозеф Габриш, один из полицейских, реагирующих на инцидент с Конераком Синтасомфоном.
 Скотт Майкл Морган — Джон Балсерак, один из полицейских, реагирующих на инцидент с Конераком Синтасомфоном.
 Дэвид Баррера — шеф Арреола, начальник полиции Милуоки.
 Шон Дж. Браун — Трейси Эдвардс, одна из предполагаемых жертв Джеффри.
 Диллон Бернсайд — Рональд Флауэрс, одна из предполагаемых жертв Джеффри.
 Кэмерон Каупертуэйт — Стивен Хикс, автостопщик, который стал первой жертвой Джеффри.
 Винс Хилл-Бедфорд — Стивен Туоми, вторая жертва Джеффри.
 Родни Берфорд — Тони Хьюз, глухонемой мужчина-фотомодель, двенадцатая жертва Джеффри.
 Киран Тамондонг — Конерак Синтасомфон, лаосский юноша, тринадцатая жертва Джеффри.
 Карен Малина Уайт — Ширли Хьюз, мать Тони Хьюза.
 Кетфет Пхагнасай — Саутон Синтасомфон, отец Конерака Синтасомфона.
 Пхет Махатонгди — Сомди Синтасомфон, мать Конерака Синтасомфона.
 Брейден Маниаго — Сомсак Синтасомфон, старший брат Конерака Синтасомфона и одной из предполагаемых жертв Джеффри.
 Скотт Паофавихан — Ануке Синтасомфон, старший брат Конерака Синтасомфона.

Саундтрек 
Музыка к сериалу была написана и исполнена Ником Кейвом и Уорреном Эллисом. Альбом саундтреков был выпущен в тот же день, что и сериал.

Список серий

Примечания

Ссылки 

Телесериалы, созданные Райаном Мерфи
Телесериалы о серийных убийцах